Ла Порт има више значења:
 Ла Порт (Калифорнија)
 Ла Порт (Тексас)
 Ла Порт (Индијана)